Pin de Briançon désigne en France deux espèces de conifères appartenant à deux genres différents :
Pin de Briançon, (Pinus uncinata Ramond ex DC.) ;
Pin de Briançon, (Larix decidua Mill., 1768) dans une moindre mesure.